A Podhorie név jelentései:

Erdőalja szlovákiai településrész szlovák neve az Illavai járásban
Teplafőszékely szlovákiai község szlovák neve a Selmecbányai járásban
Vágerdőalja, Bellus szlovákiai község részének szlovák neve a Puhói járásban
Zsolnaerdőd (Podhorje) szlovákiai község szlovák neve a Zsolnai járásban

 Podhorie turisztikai régió Szlovákiában